Чемпионат Португалии по футболу 1978—1979 года является 45-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 7-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 626 голов (в среднем 2,61 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1978/1979
Португалия
Португалия
1978 год в Португалии
1979 год в Португалии